Sagan Tosu (jap. ) ist ein japanischer Fußballverein in Tosu, in der Präfektur Saga. Der Klub spielt in der J1 League.

Geschichte 
Der Ausdruck „Sagan“ hat mehrere Bedeutungen. Im Japanischen heißt es unter anderem Sandstein (). Dies soll die Klubmentalität widerspiegeln, der aus vielen kleinen Einzelteilen groß und fest wird. Zudem kann der Name im dort ansässigen Dialekt auch einfach nur Tosu in Saga bedeuten. Die dritte Möglichkeit ist, dass der Begriff eine Anlehnung an den italienischen Serienmeister Juventus Turin (japanisch Yuventosu) darstellen soll, was vom Klub jedoch nicht bestätigt wurde.

Seit der Gründung der J. League Division 2 im Jahr 1999 spielte Sagan Tosu zweitklassig, bis ihnen 2011 als Zweitplatzierter der Aufstieg in die J. League Division 1 gelang.

Erfolge 
 J2 League
 Vizemeister: 2011

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Best Amenity Stadium in Tosu in der Präfektur Saga aus. Das Stadion auf der Insel Kyūshū hat ein Fassungsvermögen von 24.130 Zuschauern. Eigentümer sowie Betreiber der Sportstätte ist die Stadt Tosu.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: Februar 2023

Saisonplatzierung

Trainerchronik

Auszeichnungen

Elf des Jahres 
  Yōhei Toyoda (2012)

Weblinks 

 sagan-tosu.net: Offizielle Website (japanisch)

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
Gegründet 1987
 
Organisation (Präfektur Saga)